Erlesbach ist ein Gewässername:

 Erlesbach, Oberlauf des Geiersbächleins (zur Haßlach) bei Kathragrub, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Erlesbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Kocherstetten, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Erlesbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Reichenbachs (zur Mittleren Aurach) bei Oberreichenbach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Erlesbach (Steinbach), linker Oberlauf des Steinbachs (zur Rauhen Ebrach) bis Obersteinbach, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Erlesbach (Wedelwasengraben), rechter Zufluss des Wedelwasengrabens (zur Dampfach, als Gorhäuser Mühlbach zum Seebach) bei Dampfach, Gemeinde Wonfurt, Landkreis Haßberge, Bayern

 Erlesbachteiche, Weihergruppe am oberen Erlesbach (Reichenbach)

Siehe auch:
 Erdesbach
 Erlebach
 Erlenbach
 Erlesgraben